Иоганн Кристоф Вагензейль (Wagenseil; род. 26 нояб. 1633 в Нюрнберге, ум. 9 окт. 1708) — немецкий профессор истории и гражданского права, востоковед и христианский гебраист ; наставник сыновей кайзера.

Биография 
Вагензейль родился в Нюрнберге 26 ноября 1633 года. В юности обучался в Стокгольме, Грайфсвальде и Ростоке. В 1649 году он поступил в университет Альтдорфа.

Знанием еврейского языка обязан своему общению в 20-летнем возрасте с еврейской общиной Вены, в которой проживал длительное время. Знакомством с древнееврейским языком Вагензейль был обязан преимущественно Эноху Леви, около 1670 г. переселившемуся из Вены в Фюрт. Специально изучал вопросы еврейской теологии.

Много путешествовал по Европе и стал членом многочисленных научных обществ. В 1665 году он получил степень доктора права в Орлеанском университете.

В 1667 году он стал профессором истории и гражданского права в Альтдорфе, а затем служил профессором восточных языков в том же университете с 1674 по 1697 годы. После 1667 года он занимал кафедру церковного права вплоть до самой смерти. Вагензейль дважды служил в качестве ректора в Альтдорфе, а в 1699 году он занял почётную должность университетского библиотекаря.

С особой охотой изучал антихристианские сочинения разных еврейских писателей и с этою целью даже предпринимал большие путешествия, разыскивая соответствующий материал. Результатом стал сборник «Оружие сатаны» («Tela Ignea Satanæ …»; Альтдорф, 1681), в который вошла и апология «Хиззук Эмуна» (Укрепление веры) караима Исаака Трокского. Будучи — на основании изучения книги «Толедот Йешу» — глубоко убеждён в том, будто евреи действительно позволяют себе поносить христианство, Вагензейль обратился к монархам Европы с воззванием «Denunciatio christiamade blasphemiis judaeorum in Jesum Christum» (ibid., 1703), требуя принятия строгих мер против евреев. При этом оставался ярым противником насильственного крещения и подобных мероприятий и даже посвятил специальное исследование опровержению обвинения евреев в ритуальном убийстве.

Умер 9 октября 1705 года в Альтдорфе.

Труды 
Автор многих трудов на латинском и немецком языках. Некоторые из них:
 Латинский перевод трактата Мишны «Сота» (Альтдорф, 1674). Вагензейль поместил в конце своего «Sota» поправки к изданию  «Сефер га-Ниццахон» (Альтдорф, 1644) — под заглавием «Correctiones Lipmannianae».
 Собрание мелких сочинений под общим заглавием «Benachrichtigungen wegen einiger die gemeine Jüdischheit betreffenden Sachen» — включает следующие трактаты:
 1) «Quomodo cum judaeo in colloquio, forte fortuno nato, agendum»;
 2) «Judaeos non uti sanguine Christiane»;
 3) «Quomodo usura judaeorum averti possit»;
 4) «De precatione judaica Olenu»;
 5) «Denunciatio christiana de blasphemiis»;
 6) «Арologia»;
 7) «Denunciatio ad magistratus christianos de juribus eorum a judaeis violatis»;
 8) «An christianus salva religione judaeo die sabbati inservire possit».
 «Оружие сатаны» (Tela ignea Satanae sive arcani et horribiles judaeorum adversus Christum, Deum et christianam religionem libri (Альтдорф, 1681)
 «De sacri Rom. Imp. libera civitate Norimbergensi commentatio. Accedit de Germaniae phonascorum origine etc.» (1697; со статьей в 140 страниц о мейстерзингерах, с приложением мелодий Фрауэнлоба, Мюглина,  и ).
 Exercitationes Sex Varii Argumenti (Альтдорф, 1698)
 «Belehrung der jüdisch-deutschen Red- und Schreibart» (2 изд., Кенигсберг, 1699)
 «Rabbi Moses Stendals nach jüdischer Redeart vorlängst in Reimen gebrachte Psalmen Davids» (Лейпциг, 1700)
 Denunciatio Christiana de Blasphemiis Judæorum in Jesum Christum (Альтдорф, 1703)
 Disputatio Circularis de Judæis (Альтдорф, 1705)
 Hoffnung der Erlösung Israels (Альтдорф, 1705; 2-е изд. 1707)

Примечания 

Писатели Германии XVII века
Востоковеды
Гебраисты
Преподаватели Альтдорфского университета